Storsjön er navnet på cirka 78 søer i Sverige, og kan henvise til:

 Storsjön – sø i Jämtland
 Storsjön (Gästrikland) – sø i Gästrikland
 Storsjön (Nordanstigs kommun) – sø i det nordlige Hälsingland
 Storsjön (Hudiksvalls kommun) – sø i det nordøstlige Hälsingland
 Storsjön (Ljusdals kommun) – sø i det vestlige Hälsingland
 Storsjön (Härjedalen) – sø i det nordlige Härjedalen
 Storsjön (Småland) – sø i Västerviks kommun i Småland
 Storsjön (Södermanland) – sø i Gnesta kommun i Södermanland
 Storsjön (Västmanland) – sø i Skinnskattebergs kommun i Västmanland
 Storsjön (Ångermanland) – sø i Kramfors kommun i Västernorrlands län